Alžběta Korutanská ( Elisabeth von Kärnten,  Elisabetta di Carinzia, zemřela 1352) byla sicilská královna a regentka z korutanské dynastie Menhardovců.

Život 
Narodila se jako dcera korutanského vévody Oty III. a Eufémie, dcery slezského knížete Jindřicha Tlustého. 23. dubna 1322 byla v Catanii provdána za sicilského následníka trůnu Petra, který byl v tu dobu již rok otcovým spoluvládcem. Na svého lehce ovladatelného muže měla velký vliv  a prožívala s ním konflikt koruny s rody Ventimiglia, Palizzi, Chiaramonte a Antiochia.

Po manželově nečekaném skonu roku 1342 se stala společně se švagrem Janem, vévodou z Randazza regentkou pětiletého syna Ludvíka. Švagr Jan, diplomat schopný zmírnit napětí panující mezi místními starousedlíky a katalánskou šlechtou, zemřel roku 1348 na morovou nákazu a na smrtelné posteli stanovil svým nástupcem v pozici regenta Katalánce Blasca Alagonu. Toto rozhodnutí rozdmýchalo staré vášně a země se dostala až k občanské válce, která skončila roku 1350. Alžběta zemřela zřejmě kolem roku 1352 a regentství převzala její nejstarší dcera Konstancie.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Edward Armstrong, L'Italia ai tempi di Dante, in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 235-296.
 Romolo Caggese, Italia, 1313-1414, in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 297-331.

Externí odkazy 
 

Osoby s nejistým datem narození
Ženy
Menhardovci
Sicilské královny
Regentky
Sicilští regenti
Úmrtí ve 14. století